Sancho Garcês, Sancho Garcés, Sancho Garcês de Pamplona, Sancho Garcés de Pamplona, Sancho Garcês de Navarra ou Sancho Garcés de Navarra podem referir-se a:

Reis de Pamplona
Sancho Garcês I de Pamplona (860-925) — de 905 a 925

Sancho Garcês II de Pamplona (m. 994) — e Conde de Aragão de 970 a 994

Sancho Garcês III de Pamplona (991-1035) — e Conde de Castela de 1029 a 1035

Sancho Garcês IV de Pamplona (1038-1076) — de 1054 a 1076

Outros
Sancho Garcês (infante de Pamplona) (m. 1083) — infante do Reino de Pamplona, filho ilegítimo do rei Garcia Sanches III de Pamplona; senhor de Uncastillo e Sangüesa

Ver também
Não confundir com Sancho Garcia, conde de Castela entre 970 e 1017